Циклер — фамилия

 Циклер, Александр (род. 1974) — немецкий футболист, нападающий
 Циклер, Иван Елисеевич (ум. 1697) — русский думный дворянин, участник заговора с целью убийства Петра I

Циклер (англ. Cycler) — методологическая концепция трансорбитальной логистики, сформулированная американским астронавтом, участником лунной экспедиции «Аполлона-11», Баззом Олдрином.